Anna Maria Franziska av Sachsen-Lauenburg, född 13 juni 1672 i Amt Neuhaus i Sachsen-Lauenburg, död 15 oktober 1741 i Zákupy i Böhmen, var en toscansk storhertiginna och Sachsen-Lauenburgs titulärmonark som hertiginna.

Biografi 

Hon var dotter till hertig Julius Frans och hans fru Hedvig. Anna gifte sig år 1690 med prins Filip Vilhelm August men han dog tre år senare. Därefter gifte hon om sig år 1697 med storhertig Gian Gastone och äktenskapet förblev barnlöst.

År 1689 blev hon monark i Sachsen-Lauenburg efter sin far, men regerade aldrig eftersom staten samma år ockuperades av Braunschweig-Lüneburg; 1693 inlemmades Sachsen-Lauenburg formellt med Braunschweig-Lüneburg, men hon gav aldrig upp sina anspråk. Hon levde på sitt slott Ploschkowitz i Böhmen och flyttade aldrig till Toscana under sitt andra äktenskap; makarna separerade 1708.

Anfäder

Referenser

Fotnoter

Allmänna

Externa länkar 

Födda 1672
Avlidna 1741
Tronpretendenter
Tyska hertiginnor
Kvinnor